Herz (Herzová) může znamenat:

příjmení
 Alice Herzová-Sommerová (1903–2014), česká klavíristka, která přežila Holokaust
 Henri Herz (1803–1888), francouzský klavírista, hudební skladatel a výrobce klavírů rakouského původu
 Juraj Herz (1934–2018), režisér, scenárista a herec židovského původu
 Naftali Herz Imber (1856–1909), židovský básník a sionista, autor textu izraelské hymny.
 Sándor Herz (1875–1938), československý politik maďarské národnosti
 Tereza Herz Pokorná (* 1960), česká herečka a tanečnice

jiné významy
 Mein Rasend Herz
 Herz und Mund und Tat und Leben

podobné příjmení
 Hertz

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení